Улица Ряби́нина — улица в Академическом районе Екатеринбурга. Названа в честь уральского писателя Бориса Рябинина к 100-летию с момента его рождения.

Расположение и благоустройство 
Улица проходит с северо-востока на юго-запад параллельно улице Вильгельма де Геннина, вдоль западной границы квартала № 5 и западной границы вновь планируемых кварталов № 24, 26, 25, 14, 22 (в порядке прохождения с севера на юг). Пересекается с улицами Краснолесья, Павла Шаманова и проспектом Академика Сахарова, а также рядом других запланированных улиц. Запланированная протяжённость улицы составит более 3 км (первая очередь, от улицы Краснолесья на юг, за реку Патрушиху — 1,36 км), ширина проезжей части — 14 м (по две полосы в каждую сторону движения). На протяжении улицы запланировано поставить 27 светофорных объектов. Нумерация домов начинается от улицы Краснолесья.

История 
Строительство первого участка улицы завершено в 2014 году. Улица застраивается многоэтажной жилой застройкой (квартал № 5). Ранее планировалось, что кварталы № 24, 25, 26, 27 и 28, также выходящие на улицу, будут застраиваться офисно-административными зданиями.

Здания и сооружения 

По нечётной стороне:
 № 19 — 20-этажный многосекционный жилой дом 2013 года постройки.
 № 21 — 20-этажный многосекционный жилой дом 2013 года постройки.
 № 23 — 7-этажный многосекционный жилой дом 2012 года постройки.
 № 25 — 7-этажный многосекционный жилой дом 2012 года постройки.
 № 29 — 20-этажный многосекционный жилой дом 2014 года.
 № 31 — 22-этажный многосекционный жилой дом 2014 года.

По чётной стороне:
 отсутствуют

Транспорт 
Движение по улице осуществляется маршрутными такси №014, 016.

Ближайшие остановки общественного транспорта — «Рябинина» и «Павла Шаманова» (по улице Де Геннина и по улице Рябинина).

Примечания

Ссылки 
 

Улицы Академического района Екатеринбурга
Улицы Екатеринбурга, названные в честь людей